Cornera puede referirse a los siguientes artículos:

 Amelanchier ovalis, planta fanerógama de la familia de las rosáceas; o
 Calamus, género de la familia de las areáceas.